Шаньон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шаньон, Жак (род. 1952) — квебекский политик, депутат от округа Уэстмаунт-Сен-Луи, председатель Национального собрания Квебека с 2011 г.
 Шаньон, Наполеон (1938—2019) — американский антрополог, профессор антропологии Университета Миссури в Колумбии.